SIGE Records est un label discographique américain indépendant fondé en 2009 par Faith Coloccia et Aaron Turner. Il est basé à Vashon, Washington.

Historique 
En 2009 Faith Coloccia et Aaron Turner fondent le label SIGE Records afin de produire et distribuer les albums de Mamiffer et leurs différentes expérimentations. C'est aussi un moyen de conserver le contrôle créatif notamment sur les pochettes d'albums. Sige est dans la pensée gnostique la déesse du silence qui donne naissance à Sophia. Le premier album à sortir sur le label est Hirror Hennifer de Mamiffer. Au début des années 2010 le label a commencé à s'ouvrir à d'autres groupes, ce qui est devenu compliqué à gérer. En 2015, Faith Coloccia et Aaron Turner décident de réduire le nombre d'artistes avec qui collaborer. Depuis le label a élargi son catalogue avec des groupes comme Old Man Gloom, SUMAC, Jessika Kenney ou Oakeater.

Artistes 

 Aaron Turner
 Avola
 Barnett + Coloccia
 Black Spirituals
 Circle
 Daniel Menche
 Death Blues
 Doolhof
 Endon
 Final
 Greymachine
 House Of Low Culture
 Ides Of Gemini
 Jessika Kenney
 Jim Haynes
 Jodis
 Jon Mueller
 Jussi Lehtisalo
 Mamiffer
 Mára
 Menace Ruine
 Nordra
 Oakeater
 Old Man Gloom
 Pharaoh Overlord
 Sumac
 Tashi Dorji
 Thalassa
 Thom Nguyen
 We Bow To No Masters
 White People Killed Them
 William Fowler Collins
 Zachary James Watkins

Notes et références 

Label de punk
Label de rock expérimental
Label de musique expérimentale
Label de heavy metal
Label discographique indépendant ayant son siège aux États-Unis
Label discographique indépendant
Entreprise fondée en 2009